Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-69 (1915)
 UB-69
 UC-69

Вторая мировая война 
 U-69 (1940)